Regina ("reina" en latín y en italiano) hace referencia a varios artículos

Lugares 
 Regina (Saskatchewan), capital de la provincia de Saskatchewan, en Canadá.
 Regina (Nuevo México), pueblo en Nuevo México, Estados Unidos.
 Regina Turdulorum, antigua ciudad romana, ubicada en la actual Casas de Reina (Badajoz), España.
 Anna Regina, ciudad en Guyana.
 Santa Regina (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Villa Regina, ciudad en la Patagonia, Argentina.

Música 
 Regina, ópera de Marc Blitzstein (1905-1964).
 Regina (canción), de la banda islandesa The Sugarcubes.

Personas 
 Regina (nombre)
 Regina (cantante), representante de Eslovenia en Eurovisión.
 Regina Belle, cantante de soul.
 Regina Betancourt de Liska, conocida como Regina 11, metafísica y ex-política colombiana.
 Regina Hall, actriz estadounidense.
 Regina Pacini, cantante lírica portuguesa-argentina con orígenes italianos.
 Regina Spektor, cantante y compositora rusa-estadounidense.
 Regina Swain, escritora postmodernista mexicana.
 Elis Regina, cantante brasileña popular en los años 1960 y 1970.

Religión 
 Regina Caeli, oración cristiana que significa "Reina del Cielo;
 Santa Regina de Alesia, mártir (s. III), celebrada el 7 de septiembre;

Zoología 
 Regina (género) es un género de serpientes de la familia Colubridae.